Суур-Соо () — болото в заповеднике Пыхья-Кырвемаа в волости Куусалу Харьюского уезда Эстонии. Территориально расположено в деревне Койтъярве, в среднем течении реки Вальгейыги. Является отдельным охраняемым природным объектом.

Площадь болота — 25,7 км². Из них 13,6 составляет низиное болото, а 6,7 — верховое.

В советское время болото находилось на территории . В западной части болота сохранились воронки от бомб, а также повышен уровень тяжёлых металлов.

Название 
На топокартах Генштаба СССР болото отмечено как Суур-Соо. В Эстонии болото имеет несколько различных названий: Суру (), Суру-Суурсоо ( — «Большое болото Суру»), а также Кынну-Суурсоо ( — «Большое болото Кынну»). Название «Суру» болото получило в честь находящейся неподалеку деревни Суру.

Примечания 

Бассейн Финского залива
Болота Эстонии
Водные объекты Харьюмаа
Куусалу (волость)